Андрій Мстиславич — ім'я руських князів. Відомі носії:
 Андрій Мстиславич — князь звенигородський
 Андрій Мстиславич — князь чернігівський